Héricourt-sur-Thérain é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estende-se por uma área de 4,35 km².

Demografia 

Comunas de Oise